The Mack of the Century… Too $hort's Greatest Hits — друга збірка найкращих пісень американського репера Too Short, видана лейблом Jive Records 28 листопада 2006 р. Реліз містить треки, записані у період 1987–2003 рр.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Jive Records
Альбоми Too Short
Англомовні музичні альбоми